Sapphire steht für:

 Sapphire (Autorin) (* 1950), US-amerikanische Autorin
 Sapphire (Band), ehemalige NWoBHM- und Rock-Band
 Sapphire (Krater), einen Krater auf dem Asteroiden (2867) Šteins
 Sapphire (Satellit), ein kanadischer Satellit
 Sapphire Technology, Hardwarehersteller
 Armstrong Siddeley Sapphire, ein Flugzeugtriebwerk
 Italia (Schiff, 1967), ehemaliges Kreuzfahrtschiff, 1996 bis 2012 als Sapphire in Dienst
 Sapphire (Australien), ein Ort in Queensland, Australien
 Sapphire (Laborie), ein Ortsteil des Quarters Laborie bei Piaye auf der Karibikinsel St. Lucia 
 SAPPHIRE NOW, weltgrößte SAP-Konferenz und -Kundenmesse

SAPPHIRE steht für:
 SAPPHIRE, ein US-amerikanischer Satellit
 SAPPHIRE (auch SAPPHIRE NOW), eine jährlich in USA und Europa stattfindende Neuheitenmesse des Softwareunternehmens SAP, siehe SAP#Messen und Konferenzen

Siehe auch:
 Saphir (Begriffsklärung)
 Yogo sapphire, Saphir aus dem Yogo Gulch, Montana

Abkürzung